Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Petelenz − polski wojskowy, publicysta, działacz morski i żeglarski.
 Ignacy Petelenz − nauczyciel, zoolog, poseł
 Karol Petelenz − polski filolog, nauczyciel, radca szkolny
 Leonard Petelenz − oficer
 Tadeusz Petelenz − polski kardiolog